

Patronyme 
 Gunnel Ahlin (1918-2007), femme de lettres et professeur suédoise, épouse de Lars Ahlin.
 Lars Ahlin (1915-1997), écrivain suédois, époux de Gunnel Ahlin.